573-й истребительный авиационный полк ПВО (573-й иап ПВО) — воинская часть истребительной авиации ПВО, принимавшая участие в боевых действиях Великой Отечественной войны.

Наименования полка 
 573-й истребительный авиационный полк.
 573-й истребительный авиационный полк ПВО;
 Войсковая часть (полевая почта) 26334.

История и боевой путь полка 
573-й истребительный авиационный полк сформирован в период с 25 сентября по 3 октября 1941 года в Орловском военном округе в городе Воронеж при 1-й запасной авиационной бригаде по штату 015/174 на основе авиагруппы майора Новикова И. И. на самолётах МиГ-3 и ЛаГГ-3. После формирования вошёл в состав 101-й истребительной авиационной дивизии ПВО Воронежско-Борисоглебского района ПВО.

С 3 октября 1941 года полк в составе 101-й истребительной авиационной дивизии ПВО Воронежско-Борисоглебского района ПВО (оперативно подчинялась командованию Брянского (с ноября 1941 г. Юго-Западного фронта) вступил в боевые действия против фашистской Германии и её союзников на самолётах МиГ-3 и ЛаГГ-3.

Первая известная воздушная победа полка в Отечественной войне одержана 14 декабря 1941 года: младший лейтенант Бирюков А. А., пилотируя ЛаГГ-3, в воздушном бою в районе станции Касторное сбил немецкий бомбардировщик Junkers Ju 88.

С 7 июля 1942 года с образованием Воронежского фронта полк вместе со 101-й истребительной авиационной дивизией ПВО поступил в оперативное подчинение его командования. С июля полк постепенно начал перевооружаться на истребители Як-1 и Як-7б. Перевооружение закончено в феврале 1943 года. 1 мая 1943 года полк из 101-й истребительной авиационной дивизии ПВО передан в состав 310-й истребительной авиационной дивизии ПВО Харьковского района ПВО (оперативно подчинялась командованию Юго-Западного фронта).

Лётчики полка самоотверженно вели воздушные бои, защищая военные объекты с воздуха. Так, 12 марта 1943 года группа из 6 самолётов полка под командованием командира эскадрильи капитана Кальяна Л. П. участвовала в отражении налёта на станцию Валуйки Белгородской области 84-х немецких бомбардировщиков. В результате воздушного боя шестёрки с 84-мя самолётами противника, который длился около сорока минут, было сбито 7 самолётов противника, из них два — таранным ударом (И. Бухтияров и А. Коковихин). Немецкие лётчики сбросили бомбы в поле и повернули обратно на свой аэродром. В этом бою капитан Кальян Л. П. сбил два самолёта.

29 июля 1943 года вместе с 310-й истребительной авиационной дивизией ПВО Харьковского района ПВО вошёл в состав войск вновь образованного Западного фронта ПВО. В период с сентября 1943 года по апрель 1944 года полк в процессе боевой работы постепенно перевооружился на истребители Як-9 с оставлением в боевом составе некоторого количества Як-7б.

13 апреля 1944 года из 310-й истребительной авиационной дивизии ПВО передан в состав 9-го истребительного авиакорпуса ПВО Киевского района ПВО, который развёрнут 9 июня 1943 года на основе 101-й истребительной авиационной дивизии ПВО Южного фронта ПВО, образованного, в свою очередь, 29 марта 1944 года на базе Восточного и Западного фронтов ПВО.

В апрель 1944 года в связи с реорганизацией войск ПВО страны в составе 9-го истребительного авиакорпуса ПВО включён в 7-й корпус ПВО Южного фронта ПВО. 24 декабря 1944 года вместе с 9-и иак ПВО 7-го корпуса ПВО вошёл в состав войск Юго-Западного фронта ПВО (преобразован из Южного фронта ПВО). 1 января 1945 года полк исключён из действующей армии. До конца войны оставался в составе 9-го истребительного авиакорпуса ПВО.

День Победы 9 мая 1945 года полк встретил на аэродроме Нежин.

Всего в составе действующей армии полк находился: с 3 октября 1941 года по 1 января 1945 года.

Всего за годы войны полком:
 Совершено боевых вылетов — около 3000.
 Проведено воздушных боёв — более 60.
 Сбито самолётов противника — 53 (днём — 47; ночью — 6), из них:
 бомбардировщиков — 41;
 тяжёлых истребителей — 12.
 Свои потери (боевые):
 лётчиков — 5;
 самолётов — 14.

Командир полка 
 майор, подполковник Новиков Иван Иосифович, 25.09.1941 — 05.10.1943
 майор, подполковник Аникеев Илья Алексеевич, 05.10.1943 — 11.02.1946

Послевоенная история полка 
После войны полк продолжал входить в состав 9-го истребительного авиакорпуса ПВО. В связи с переходом на штаты мирного времени 573-й истребительный авиационный полк ПВО приказом командира 9-го иак ПВО № 0023 от 26.01.1946 г. расформирован на аэродроме Нежин в период с 28 января по 5 февраля 1946 года, а 9-й истребительный авиационный корпус ПВО переформирован в 120-ю истребительную авиационную дивизию ПВО.

Отличившиеся воины 
  Кальян Леонид Петрович, капитан, командир эскадрильи 573-го истребительного авиационного полка 101-й истребительной авиационной дивизии ПВО Воронежско-Борисоглебского дивизионного района ПВО удостоен Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 апреля 1943 года звания Герой Советского Союза. Золотая Звезда № 916.
  Колесниченко Василий Ефремович, младший лейтенант, лётчик 573-го истребительного авиационного полка 101-й истребительной авиационной дивизии ПВО Воронежско-Борисоглебского дивизионного района ПВО Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 февраля 1943 года удостоен звания Герой Советского Союза. Посмертно.
  Кавалер ордена Ленина младший лейтенант Бухтияров Иван Никифорович, командир звена 573-го истребительного авиационного полка. Имел две личных победы в воздушных боях, одна — тараном. В 3 км западнее деревни Уразово Валуйского района Белгородской области на самолёте Як-7Б таранил бомбардировщик. От удара истребитель Бухтиярова загорелся. Пытался приземлиться на парашюте, но погиб.
  Терновой Борис Яковлевич, лётчик полк в период с октября 1941 года по январь 1943 года. Удостоен звания Героя Советского Союза будучи командиром 1007-го истребительного авиационного полка ПВО 9-го истребительного авиационного корпуса ПВО. Золотая Звезда № 8603.

Лётчики-асы полка 
Лётчики-асы полк, сбившие более 5 самолётов противника в воздушных боях.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Боевой состав ВВС 
 573nd Fighter Aviation Regiment PVO 
 573-й истребительный авиационный полк ПВО. Сайт «Авиаторы Второй мировой войны» 

Истребительные авиационные полки СССР во время Великой Отечественной войны
Истребительные авиационные полки ПВО СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1941 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1961 году